Антигона Костанда () — победительница конкурса «Мисс Мира», прошедшего в 1954 году, на котором она представляла Египет. Конкурс состоялся 18 октября 1954 года в Лондоне, Великобритания, 16 участниц боролись за титул.

В дополнение к арабскому языку она свободно говорит на греческом, английском, итальянском и французском. Её общая сумма баллов в общем зачёте конкурса «Мисс Мира» была 7,941.

Эрик Морли рассказывал в своей книге в 1967 году «Мисс Мира. История»: «Костанда сияла, она утверждала, что её победа важна для конкурса „Мисс Египет“».

На следующий 1955 год конкурс красоты «Мисс Мира» проходил в Лондоне, но Антигона не стала участвовать в мероприятии и лично передавать корону следующей победительнице из-за военных действий между Египтом и Великобританией относительно Суэцкого канала.

До победы на «Мисс Мира» Антигона Костанда имела опыт работы моделью, её лицо появлялось в многочисленных публикациях. Победа на конкурсе также помогла ей достичь вершины своей профессии и стать успешной моделью на Ближнем Востоке, во Франции, Италии и Греции. По окончании модельной карьеры она увлеклась дизайном интерьеров, и в настоящее время она руководит собственной компанией по проектированию интерьеров.

Примечания 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Египта
Победительницы конкурса «Мисс мира»